Acylophorus — род жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Quediina). Описано около 130 видов данного рода.

Описание 
Мелкие жуки с удлиненным телом, внешне напоминающие жуков рода Quedius. Голова без явных щёк. Усики коленчатые, а первый сегмент длиннее трех следующих. Внутренний край левой мандибулы с двумя зубьями и правый с одним зубом. Тело имеет пунктированную поверхность.

Распространение 
Представители рода встречаются во всех зоогеографических областях. Они в основном обитают на берегах рек и различных водоёмов и рек, на болотистой почве. В Европе несколько видов, например, в Польше были обнаружены два вида.

Систематика 
Около 130 видов, включая ископаемый вид †Acylophorus immotus Scudder, 1900 из эоцена Колорадо (США) возрастом около 35 млн лет.

 
 Acylophorus acufer Lott, 2012
 Acylophorus aenescens Blackwelder, 1943
 Acylophorus agilis Smetana, 1971
 Acylophorus allardi Levasseur, 1968
 Acylophorus alternans Smetana, 1971
 Acylophorus anguliceps Bierig, 1938
 Acylophorus angusticeps Sharp, 1876
 Acylophorus antennalis Cameron, 1932
 Acylophorus asperatus Fauvel, 1878
 Acylophorus asperipennis Smetana, 1967
 Acylophorus bafutensis Levasseur, 1968
 Acylophorus balchhi Smetana, 1988
 Acylophorus beesoni Cameron, 1926
 Acylophorus bipunctatus Cameron, 1920
 Acylophorus borneensis Cameron, 1933
 Acylophorus breviceps Cameron, 1939
 Acylophorus bruchi Bernhauer, 1912
 Acylophorus bumbunae Bordoni, 1994
 Acylophorus capensis Cameron, 1945
 Acylophorus caseyi Leng, 1920
 Acylophorus cephalotes Bierig, 1938
 Acylophorus charaa Smetana, 1988
 Acylophorus chillo Smetana, 1988
 Acylophorus chontalenus Sharp, 1884
 Acylophorus collarti Cameron, 1935
 Acylophorus congener Bierig, 1938
 Acylophorus congoensis Cameron, 1932
 Acylophorus daai Smetana, 1988
 Acylophorus dampfi Bierig, 1938
 Acylophorus dankalensis Bordoni, 1994
 Acylophorus darlingtoni Blackwelder, 1943
 Acylophorus delphinus Fauvel, 1905
 Acylophorus densipennis Bernhauer, 1929
 Acylophorus densus LeConte, 1878
 Acylophorus derougemonti Janák, 2018
 Acylophorus didymus Sharp, 1884
 Acylophorus dissimilis Smetana, 1971
 Acylophorus fallax Smetana, 1971
 Acylophorus femoralis Nordmann, 1837
 Acylophorus filius Smetana, 1971
 Acylophorus flavicollis Sachse, 1852
 Acylophorus flavicornis Cameron, 1918
 Acylophorus flavipes Motschulsky, 1858
 Acylophorus fordi Last, 1987
 Acylophorus franckei Wendeler, 1956
 Acylophorus furcatus Motschulsky, 1858
 Acylophorus gilensis LeConte, 1863
 Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784)
 Acylophorus grandis Bernhauer, 1929
 Acylophorus hatuey Bierig, 1938
 Acylophorus hayashii Smetana, 1995
 Acylophorus hova Janák, 2018
 Acylophorus honshuensis R. Dvorˇák, 1957
 Acylophorus hubrichi Bernhauer, 1927
 Acylophorus hwang Smetana, 1995
 †Acylophorus immotus Scudder, 1900
 Acylophorus indignus Blackburn, 1888
 Acylophorus insulanus Bierig, 1938
 Acylophorus iridescens Sharp, 1876
 Acylophorus iridiventris Bernhauer, 1927
 Acylophorus jalapanus Schubert, 1909
 Acylophorus janaki Lott, 2012
 Acylophorus javanus Cameron, 1937
 Acylophorus khairo Smetana, 1988
 Acylophorus kraatzi Bernhauer, 1908
 Acylophorus kumbuiensis Bordoni, 1994
 Acylophorus leechi Smetana, 1971
 Acylophorus lecontei Duvivier, 1883
 Acylophorus leonensis Bordoni, 1994
 Acylophorus lindbergi Scheerpeltz, 1958
 Acylophorus lomaensis Levasseur, 1971
 Acylophorus longicornis Erichson, 1840
 Acylophorus longistylus Casey, 1915
 Acylophorus lualabaensis Levasseur, 1968
 Acylophorus maculicornis Cameron, 1918
 Acylophorus madecassus Janák, 2018
 Acylophorus makhoreae Lott, 2010
 Acylophorus malaisei Scheerpeltz, 1965
 Acylophorus mareei Bernhauer, 1943
 Acylophorus marginalis Cameron, 1948
 Acylophorus mauritianus Janák, 2018
 Acylophorus metallicus Blackwelder, 1943
 Acylophorus methneri Bernhauer, 1917
 Acylophorus mexicanus Sharp, 1884
 Acylophorus micans Lott, 2010
 Acylophorus microcephalus Cameron, 1932
 Acylophorus microcerus Fauvel, 1895
 Acylophorus minor Lott, 2010
 Acylophorus minutus Jarrige, 1965
 Acylophorus montanus Janák, 2018
 Acylophorus muscorum Jarrige, 1965
 Acylophorus nepa Bierig, 1938
 Acylophorus nitens Lott, 2010
 Acylophorus obscurus Cameron, 1942
 Acylophorus oculifer Bierig, 1938
 Acylophorus orientalis Fauvel, 1907
 Acylophorus pacificus Bierig, 1938
 Acylophorus palpalis Sharp, 1884
 Acylophorus parviceps Sharp, 1884
 Acylophorus persimilis Cameron, 1950
 Acylophorus picipennis Bernhauer, 1929
 Acylophorus picipes Erichson, 1840
 Acylophorus planatus Sharp, 1884
 Acylophorus plaumanni  Wendeler, 1956
 Acylophorus pratensis LeConte, 1863
 Acylophorus princeps Smetana, 1971
 Acylophorus pronus Erichson, 1840
 Acylophorus proximus Sharp, 1884
 Acylophorus puncticeps Fauvel, 1895
 Acylophorus punctiventris Sharp, 1876
 Acylophorus punctulatus Bierig, 1938
 Acylophorus pusillus Smetana, 1973
 Acylophorus raato Smetana, 1988
 Acylophorus richteri Bernhauer, 1912
 Acylophorus rossii Bordoni, 1994
 Acylophorus rotundicollis Cameron, 1918
 Acylophorus ruficeps Cameron, 1941
 Acylophorus ruficollis Motschulsky, 1858
 Acylophorus rufipennis Cameron, 1959
 Acylophorus salifi Lott, 2010
 Acylophorus sandersoni Smetana, 1971
 Acylophorus setiger Lott, 2010
 Acylophorus schmidti Bierig, 1938
 Acylophorus scutellaris Bernhauer, 1916
 Acylophorus similis Wendeler, 1956
 Acylophorus simplex Sharp, 1884
 Acylophorus siyo Smetana, 1988
 Acylophorus sogai Jarrige, 1965
 Acylophorus tenuiceps Bernhauer, 1932
 Acylophorus tenuipes Lea, 1929
 Acylophorus tibialis Cameron, 1932
 Acylophorus trigonocephalus Cameron, 1949
 Acylophorus trinitatis Blackwelder, 1943
 Acylophorus tristis Jarrige, 1965
 Acylophorus tshuapensis Lott, 2010
 Acylophorus uhligi Lott, 2012
 Acylophorus usambarae Bernhauer, 1917
 Acylophorus versicolor Sharp, 1887
 Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850
 Acylophorus williamsi Bierig, 1938
 Acylophorus zdenae Smetana, 1978
 Acylophorus ziloensis Levasseur, 1968

Примечания

Литература 
 
 
 Ruta R. 2003. Nowe stanowiska kusaków z rodzaju Acylophorus Nordmann. 1837 (Coleoptera: Staphylinidae) w północnej Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 22(4):241—242

Ссылки 
 
 
 

Acylophorus
Роды жесткокрылых